Альбус, или белый пфенниг (,  — белый пфенниг), — мелкая серебряная монета, которая стала чеканиться с 1360 года при императоре Карле IV и обращалась преимущественно в Куркёльне (до 1798 года), Куртрире и Кургессене.

Своё название получила в отличие от медных (так называемых чёрных) пфеннигов. В Кургессене она находилась в обращении до 1842 года.

Талер-курант делился на 32 альбуса, альбус — на 12 геллеров; чеканились также монеты в 1 и 2 альбуса из биллона.

Гессенский альбус равнялся 1 зильбергр. 4/5 прусских пфеннига.

Простые альбусы были изъяты из обращения в 1836 году, двойные — в 1842 году.

В Базеле ещё в 1850 альбус был в обращении как расчетная монета и принимался за 2 крейцера.

Литература 
 
 , включающий статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. / Зварич В. В. — 4-е изд. — Львов, 1980.
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2005.
 См. статьи:
 Альбус
 Гессенский альбус

Монеты Германии
Средневековые монеты
Пфенниг